Генри, Дуэйн (, Duane Henry):
 Генри, Дуэйн (род. 1985) — британский и американский киноактёр.
  (род. 1962) — американский бейсболист, победитель Тайваньской серии в составе клуба «Уэй Чуань Драгонс» (1997—1998).